Галовка () — село в Стрелковской сельской общине Самборского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 160 человек. Занимает площадь 0,95 км². Почтовый индекс — 82090. Телефонный код — 3238.

Ссылки 
 Галовка на сайте Верховной рады Украины